Celebración puede referirse a:

 Conmemoración:  oración o ceremonia destinada a actualizar la memoria de alguien.
 Festejo: danza representativa del negro criollo en la costa peruana.
 Fiesta: reunión de personas para celebrar un acontecimiento o divertirse.
 Reverencia, acción en la cual una persona inclina su cuerpo o una parte del mismo en señal de saludo respetuoso o veneración.
 Misa: acto más elevado de toda la religión cristiana.
 Espectáculo: función o diversión pública celebrada en un cine, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla, que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles.
 Aplauso: expresión de aprobación mediante palmadas, para crear ruido.
 Aclamación: grito de júbilo o de entusiasmo con que el pueblo manifiesta su estimación y aprecio a algunas personas eminentes o presta su aprobación a los grandes hechos ejecutados por ellas.